Газ може да се отнася за:

 Газообразно агрегатно състояние

 Вид гориво
 Природен газ познат и с търговското наименование „метан“
 Метан
 Пропан-бутан или LPG
 Светилен газ или коксов газ
 газ за осветление или газия за газени лампи, керосин
Свързан с тази употреба е терминът за педала за увеличаване на оборотите в автомобила
 педал на газта

 Вид плат
 газ, друга дума за плата муселин

 Газ () – вид персийски сладкиш с шамфъстъци или бадеми – виж Язд